Гундарев — русская фамилия.

Известные носители 
 Виктор Петрович Гундарев (род. 1939) — сотрудник советских спецслужб, подполковник КГБ СССР, невозвращенец.
 Владимир Романович Гундарев (1944—2014) — советский и казахстанский поэт, прозаик и публицист, основатель и главный редактор литературного журнала «Нива».
 Лев Николаевич Гундарев (1921—1994) — советский футболист, участник «Матча смерти».